Manage is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 23.000 inwoners. Manage ligt net ten noordoosten van de stad La Louvière, en is zo goed als vergroeid met deze stedelijk agglomeratie.

Kernen
De fusiegemeente bestaat naast Manage zelf nog uit de deelgemeenten
Bellecourt, Bois-d'Haine, Fayt-lez-Manage en La Hestre. Het gemeentehuis bevindt zich in Fayt.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente 
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1988: RM (4,06%) / 1994: PTB (1,17%) / 2000: Bloc-W. (1,88%), PTB (1,28%) / 2012: Wallonie d'Abord! (4,96%) / 2018: Agir (4,11%), EC (2,91%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Sport 
In Manage speelt voetbalclub CS Entité Manageoise, aangesloten bij de KBVB.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Manage

Geboren in Manage 
 Jenny Tanghe (1926-2009), actrice

Externe links
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen